Диагита или пасиока — исчезнувший народ или группа народов, проживавших на юге Южной Америки. Культура диагита процветала в период VIII—XVI веков на территории современных аргентинских провинций Сальта, Катамарка, Ла-Риоха и Тукуман, а также чилийских областей Атакама и Кокимбо.

История 
Племена диагита иногда образовывали конфедерацию, иногда воевали друг с другом. Их культура в то время отличалась от соседних андских культур отсутствием кастовой системы, а также золота и других предметов роскоши.

Когда инки начали экспансию на юг в XV веке, диагита оказали им яростное сопротивление. Со временем инки покорили диагита, однако инкская экспансия остановилась на территории современной провинции Кордоба. После прибытия испанцев диагита оказали сопротивление испанской колонизации.

Культура 
Диагита были одной из наиболее развитых доколумбовых культур на территории Аргентины. Они владели развитыми технологиями строительства и земледелия, включая ирригацию, и были также известны своим керамическим искусством. В росписи керамики использовались красный, чёрный и белый цвета. Диагита не строили крупные города, занимались земледелием (выращивали кукурузу, тыкву и бобы) и скотоводством (разведение стадных животных, таких, как лама). 

Диагита испытали влияние андских культур, обладали рядом общих черт с инкской цивилизацией. Они обожествляли Солнце, гром и молнию.

Язык 
Язык или языковая группа какан, на котором говорили племена диагита и кальчаки, исчез в конце 17 — начале XVIII века. Его генетические связи остаются неясными. Предполагается, что язык задокументировал иезуит Алонсо де Барсена, однако его рукопись утеряна.

См. также 
 Кальчаки
 Кильме

Народы Аргентины
Народы Чили
Патагонские культуры
Индейцы Южной Америки